Antsiranana (provincie), een voormalige provincie van Madagaskar
Antsiranana (stad), de hoofdstad van deze provincie